

Système de datation et de repérage du temps
Le calendrier est un système de repérage des dates sur l’axe du temps. 
Les calendriers les plus connus sont :
le calendrier solaire, le calendrier lunaire
le calendrier perpétuel
le calendrier julien
le calendrier utilisé aujourd'hui dans la majeure partie du monde : le calendrier grégorien
le calendrier liturgique chrétien
le calendrier liturgique orthodoxe
le calendrier chinois
le calendrier musulman
le calendrier israélite
le calendrier républicain

pour les autres types de calendriers consulter: la liste de calendriers.

Par extension:
 Le calendrier désigne  sous forme de tableau, d’almanach ou d’agenda la liste des jours, des semaines, des mois d'une année avec mention de quelques informations accessoires telles que : jours fériés, saisons, fêtes des saints, périodes de vacances, etc.
 Un calendrier désigne aussi un emploi du temps, un programme d'action, le résultat d'une planification,une liste d'échéances.
 Le calendrier de conservation est employé en archivistique et détermine les périodes d'utilisation des documents actifs d'un organisme et quels documents inactifs doivent être conservés en permanence.

 Le calendrier Pirelli est un calendrier publicitaire devenu objet-culte.
 Le calendrier a de multiples formes informatiques.

Autres usages 
En démographie, le calendrier est donné par la répartition, ou la distribution, d'un événement (décès, naissance, mariage, etc.) au fil du temps (âge, durée depuis un événement initial)
 En horlogerie, on désigne  calendrier les complications mécaniques qui permettent d'indiquer la date.
Depuis Mac OS X v10.8, 'Calendrier' est le nouveau nom de l'application iCal de Apple
 Calendrier, gestionnaire d'agenda de Microsoft associé à la messagerie Outlook.